Ел Гвајабал има више значења:

 Ел Гвајабал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гвајабал (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабал (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабал (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабал (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабал (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабал (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабал (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабал, Ел Гвајабал Сур (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал, Пасо дел Гвајабал (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабал (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабал (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабал (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гвајабал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабал (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвајабал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал, Клара Оливера Круз (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал, Гиљермо Консате (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику